Vol de nuit est un roman de l'écrivain Antoine de Saint-Exupéry publié en  chez Gallimard. L'action du roman se situe en Amérique du Sud, à l'époque des débuts de l'aviation commerciale. Le titre de ce roman a été ensuite utilisé par d'autres.

Cinéma 

 Vol de nuit est un film américain de Clarence Brown sorti en 1933 ;
 Vol de nuit est un court métrage de Stéphane Dirschauer sorti en 2011 ;
 Vol de nuit est un film vidéo de Paskål Jeanjean sorti en 2013.

Autres 
 Vol de nuit est un parfum de Jacques Guerlain créé en  ;
 Vol de nuit () est un opéra du compositeur italien Luigi Dallapiccola (créé en 1940) ;
 Vol de nuit est une émission littéraire présentée par Patrick Poivre d'Arvor sur TF1 entre 1999 et 2008 ;
 Vol de nuit est un album de rock celtique du groupe L'Ange Vert (2000).

Voir aussi